Arria maggiore – donna romana del I secolo, moglie di Cecina Peto
 Arria minore – donna romana del I secolo, figlia di Arria maggiore e moglie di Trasea Peto
 Arria – genere di insetti mantoidei della famiglia Mantidae
 Gens Arria – gens romana d'età repubblicana e imperiale